Имя Фетих Герай носили два правителя Крымского ханства:

 Фетих I Герай — хан Крыма в 1596 году.
 Фетих II Герай — хан Крыма в 1736—1737 годах.

То же имя носил царевич, брат крымского хана Сахиб Гирея и отец казанского хана Сафа Гирея.